hrabstwo Thurston (ang. Thurston County) w USA, w stanie Nebraska
 hrabstwo Thurston (ang. Thurston County) w USA, w stanie Waszyngton